Kofanovka (district Fatezjski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Kofanovka (district Medvenski) - choetor in de Russische oblast Koersk